Pierwszy gabinet Tony’ego Blaira – urzędujący w latach 1997–2001
 Drugi gabinet Tony’ego Blaira – urzędujący w latach 2001–2005
 Trzeci gabinet Tony’ego Blaira – urzędujący w latach 2005–2007